Opoka – rodzaj skały

2 miejscowości w Polsce:

 Opoka – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola
 Opoka – przysiółek wsi Mściszewice w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno

Osoby o nazwisku Opoka:
 Tomasz Opoka – poeta i pieśniarz

Zobacz też:
 Opoka.fm – religijna radiowa stacja
 Opoka.tv – stacja telewizja z religijną muzyką CCM 
 Opoka.org.pl – portal internetowy
 Opoki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim